Raon ist der Name mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Raon-aux-Bois, Gemeinde im Département Vosges
Raon-l’Étape, Gemeinde im Département Vosges
Raon-lès-Leau, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
Raon-sur-Plaine, Gemeinde im Département Vosges
Kanton Raon-l’Étape, Kanton im Département Vosges